IM puede referirse a:

Input Method
Inmovilizado Material
Instituto de Meteorología
Instituto de la Mujer
Mensajería instantánea
Insignia de Madera
Izquierda Mirandesa, partido político de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos, España.
InfoMusic, portal web de análisis discográfico.
Infantería de Marina
IM o Intendencia de Montevideo, Uruguay.
Colaborador informal, persona que proporcionaba información a la Stasi en la República Democrática Alemana.
I.M, rapero y cantante surcoreano, miembro del grupo Monsta X.
 Inserto metálico.
 Abreviatura de intramuscular, referido a la inyección intramuscular.
 Insuficiencia Miovascular.
Im(), codominio de una función

Siglas